Кубок Шпенглера 1998 — 72-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 1998 року. Переможцем стала збірна Канади.

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Клес Ерікссон «Фер'єстад» 6 (4+2)

Див. також 
 1998 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1998
1998 у хокеї з шайбою
1998 у швейцарському спорті